NPZ steht für:
 Neuer Pendelzug (schweizerische Regionalzugskomposition)
 Nationales Pferdezentrum Bern in Bern
 Nationale Plattform Zukunftsstadt, Initiative zur Entwicklung einer übergreifenden strategischen Forschungsagenda
 das Unternehmen Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

NPZ